Aurelià o Luci Domici Aurelià (Lucius Domicius Aurelianus), emperador de Roma (270 - 275).
 Aurelià (conspirador), conspirador contra Caracal·la.
 Celi Aurelià, metge romà (s. I o II).
 Aurelià Festiu (Aurelianus Festivus), llibert de l'emperador Aurelià.
 Aurelià Arcadi Carisi (Aurelianus Arcadius Carisius), jurista romà del temps de Gordià III.
 Sant Aurelià d'Arle, bisbe d'Arle al .